Кокли:
 Кокли — община в уезде Бакха, провинция Лаокай, Вьетнам.
 Кокли, Марта — американская политическая и государственная деятельница, юрист.